Pfannkuchen steht für:

 Pfannkuchen oder Eierkuchen, in der Pfanne gebackener flacher Teig aus Mehl, Milch und Eiern
 Berliner Pfannkuchen, als Kurzform, ein Fettgebäck ähnlich dem Hefeteig-Krapfen
 Buchweizenpfannkuchen, Pfannkuchen aus Buchweizenmehl
 Galette, bretonischer Buchweizenpfannkuchen
 Crêpe, eine bretonische Form des Eierkuchens

Siehe auch:
 Pfannkuchen-Sortierproblem (Mathematik)
 Horneburger Pfannkuchen (Apfelsorte)
 Lippischer Pfannkuchen (westfälischer Pickert)
 Pfannekuchen (Begriffsklärung)
 Pfannkuche (Begriffsklärung)
 Pfannkuch (Begriffsklärung)
 Pfankuch (Begriffsklärung)
 Kartoffelpuffer (Kartoffelpfannkuchen)
 Plinse (sorbischer, sächsischer Eierkuchen)
 Pankoke (Begriffsklärung)